Olaszország
Sesto, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Bolzano megyében
Sesto Calende, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében
Sesto Campano, község Olaszországban, Molise régióban, Isernia megyében
Sesto Fiorentino, település Olaszországban, Toszkána régióban, Firenze megyében
Sesto San Giovanni, település Olaszországban, Lombardia régióban, Milánó megyében
Sesto al Reghena, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Pordenone megyében
Sesto ed Uniti, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében